Согласно карте-справочнику, вышедшему в 1995 году и подготовленной специалистом по армянской архитектуре, директором общественной организации по изучению армянской архитектуры (RAA) Самвелом Карапетяном, на территории Республики Грузия находилось около 650 армянских храмов.

Тбилиси 
Среди нижеперечисленных церквей в Тбилиси служба регулярно совершается только в двух.

 Церковь Святого Карапета — переделана в грузинскую.
 Ванкский собор — снесен.
 Верийская церковь Св. Карапи — переделана в грузинскую.
 Дзорабашская церковь Св. Георгия — снесена, на её месте строится грузинская церковь.
 Джиграшенская церковь Св. Благовещения — снесена.
 Камояна церковь Св. Георгия — снесена.
 «Карапи» церковь Св. Георгия — переделана в грузинскую.
 Кукийская церковь Пресв. Богородицы — снесена.
 Мугнинская церковь Св. Георгия — развалины.
 Навтлугская церковь Св. Георгия — снесена.
 Церковь Норашен, 1467 г. — не действует.
 Девичий монастырь — переделан в грузинский.
 Петхаинская церковь Пресв. Богродицы (Бетлехем) — переделана в грузинскую.
 Церковь Свв. Архангелов — снесена, на её месте строится грузинская церковь.
 Церковь Св. Георгия Просветителя — снесена.
 Церковь Зркинянц — снесена.
 Церковь Камянц — снесена.
 Церковь Св. Карапета — снесена.
 Церковь Св. Креста. переделана в грузинскую
 Церковь Св. Мины — не действует.
 Церковь Сурб Ншан. не действует
 Церковь Св. Саркиса — снесена.
 Церковь Св. Степаноса — переделана в грузинскую.
 Сурб Геворг на Мейдане — действующая
 Церковь Нор Эчмиадзин — действующая.
 Чугуретская церковь Пресв. Богородицы — переделана в грузинскую.
 Шамхорская церковь Пресв. Богородицы — развалины.

Рядом с Тбилиси 
 Св. Геворга Селети (XVIII век)
 Св. Геворга Шавнабад (XVIII век)
 Blessed Virgin of Shindis (XVIII век)
 St. Gevorg of Tsekhneti village (XIX век)
 Blessed Virgin of Nakhshir Gora (XIX век)
 St. Gevorg of Lisi village (XIX век)

Самцхе-Джавахетия 
 Церковь Сурб Хач (Сурб Хачатур), село Хандо.

Адигенский муниципалитет

Аспиндзский муниципалитет 
 Храм «Сурб Геворг», село Дамала
 Церковь «Сурб Хач», село Дамала

Ахалкалакский муниципалитет 
По утверждению духовного предводителя города Ахалкалаки о. Татева Марукяна, во всех 72 сёлах Ахалкалакского муниципалитета есть армянские церкви, но большинство из них полуразрушены, а восстановлены только 3-4.

 Церковь Св. Георгия, г. Ахалкалаки.
Католическая церковь, село Бавра.

Ахалцихский муниципалитет 
 Церковь Богоявления Святого Креста, Ахалцихе 
 Церковь Сурб Ншан (Сурб Вардананц), г. Ахалцихе.

Боржомский муниципалитет

Ниноцминдский муниципалитет

Абхазия 
 Часовня Сурб Рипсиме, Гагра — резиденция духовного пастыря армян Абхазии Тер Нарека Авакяна

Самегрело и Земо-Сванети

Кахетия 
 Сурб Геворк в Сигнахи (XVIII век)
 Blessed Virgin of Velitsikhe (XIX век)
 Blessed Virgin of Telavi (XVIII век)
 Святой Троицы в Телави

Ахметский муниципалитет

Гурджаанский муниципалитет

Дедоплисцкаройский муниципалитет 
 Церковь Святой Богородицы, Дедоплис-Цкаро, 1885 год (с кладбищем)
 Кладбище села Нор Сабатлу

Кварельский муниципалитет

Лагодехский муниципалитет 
 Церковь Святой Богородицы, г. Лагодехи, 1867 (с кладбищем)
 г. Лагодехи, по состоянию на 1890 год в городе имелась каменная Армянская церковь

Сагареджойский муниципалитет

Сигнахский муниципалитет 
 Церковь Святого Саргиса, с. Нукриан
 Церковь Святого Геворга, с. Анага
 Церковь Святого Геворга, г. Сигнахи, 1793
 Церковь Святого Карапета, г. Сигнахи (с кладбищем)
 Церковь Святой Богородицы, г. Сигнахи
 Церковь, г. Сигнахи, упонается в 1796 (с кладбищем)

Телавский муниципалитет

Гурия

Аджария 
 Церковь Святого Христа Всеспасителя, 1885, Батуми

Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети

Имеретия

Кутаиси 
 Св. Геворга в Кутаиси (XVIII век)
 Св. Геворга в Марнеули (XIX век)
 Teleti Blessed Virign (XVIII век)	
 Св. Геворга в с. Мухад (XIX век)

Шида-Картли 
 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1718 год, г. Цхинвал РЮО (ныне главный осетинский Кафедральный храм Южной Осетии.

Гори 
 Ванкские церкви Пресвятой Богоматери — уничтожены землетрясением 1920 года
 Церковь Норашен — взорвана в 1930-е годы
 Церковь Святого Вознесения — уничтожена землетрясением 1920 года
 Церковь Святого Воскресения — уничтожена землетрясением 1920 года
 Церковь Святого Георгия — уничтожена землетрясением 1920 года
 Церковь Святого Степаноса — уничтожена землетрясением 1920 года
 St. Gevorg of Tzegvi village (XIX век)
 Blessed Virgin of Akhalkalak (XIX век)
 Blessed Virgin of Doesi (XIX век)
 St. Gevorg of Bergu village (XIX век)
 Blessed Virgin of Zerti village (XVIII век)
 St. Gevorg of Akhalgori town (XVIII век)

Хашурский муниципалитет 
 Blessed Virgin of Vahga village (XIX век)
 Церковь Святого Григория Просветителя, Сурами (XVIII век)

Мцхета-Мтианети

Квемо-Картли

См. также 
 Список армянских храмов мира
 Грузинская епархия ААЦ

Ссылки 
 Официальный сайт документального фильма «Камни Предков»

Примечания 

Храмы арм
Грузия
Армяне в Грузии